Le patronyme néerlandais Crevits provient du français écrevisse, l'ancien français crevice, le moyen néerlandais crevet, et le wallon grèvèsse. Dans ce contexte ce surnom renvoie vers la personne qui habite la maison Crevet, où on peut acheter des écrevisses.

Patronyme 
Hilde Crevits (1967-), femme politique belge flamande.

Patronyme flamand